W87 peut faire référence à :
 Exposition au courant électrique, sans précision, d’après la classification internationale des maladies ;
 W87, une ogive thermonucléaire américaine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres